een lage kade, waarop soms een jaagpad was aangelegd
 Tragel (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Sluis
 Tragel (Sluis), een waterloop die begint in het Groote Gat te Oostburg en die bij Nummer Eén uitwatert op de Westerschelde